BSY peut désigner :
 , un groupe de rock alternatif d'East Meadow à New York, aux États-Unis ;
 aéroport de Bardera, en Somalie, selon le code OACI.